Ferula, lateinisch für Gerte, Rute, Riesenfenchel oder auch Pfriemenkraut

Ferula bezeichnet:
 eine Pflanzengattung; siehe Steckenkräuter
 Ferula (Kreuzstab) des Papstes